Emmanuel-Philibert de Savoie est le nom de plusieurs princes de la maison de Savoie : 

 Emmanuel-Philibert de Savoie (1528-1580), duc de Savoie et prince de Piémont
 Emmanuel-Philibert de Savoie (1588-1624), vice-roi de Sicile entre 1622 et 1624,  de Charles-Emmanuel , duc de Savoie ;
 Emmanuel-Philibert de Savoie-Carignan (1628-1709), prince de Carignan, fils de Thomas de Savoie-Carignan ;
 Emmanuel-Philibert de Savoie-Carignan (1662-1676), comte de Dreux, fils d’Eugène-Maurice de Savoie-Carignan ;
 , duc d'Aoste, fils de   ;
  (1873-1933), comte de Villafranca-Soissons, fils d'Eugène-Emmanuel de Savoie-Villafranca ;
 Emmanuel-Philibert de Savoie (1869-1931), duc d’Aoste, général italien, fils du roi Amédée  d’Espagne ;
 Philibert de Savoie-Gênes, duc de Pistoia (1895-1990), général italien ;
 Emmanuel-Philibert de Savoie (1972), « prince de Venise et de Piémont », petit-fils du roi Humbert  d’Italie et époux de l’actrice Clotilde Courau.

Unités militaires 
Plusieurs navires et unités ont été nommés d'après l'un des princes Emmanuel-Philibert :
 Emanuele Filiberto (cuirassé) (1893-1920), cuirassé de la classe Ammiraglio di Saint Bon
  (1930-1943)
 Emanuele Filiberto Duca d'Aosta (croiseur) (1932-1959)

Voir aussi 
 Emmanuel-Philibert de Pingon (1525-1582), magistrat et érudit de Chambéry
 Emmanuel-Philibert de Lalaing (1557-1590), gouverneur du Hainaut
  (1557-1616), militaire italien
 Philibert-Emmanuel de Froulay de Tessé (1651-1701), général français

Maison de Savoie